Сантисима Тринидад има више значења:

 Сантисима Тринидад (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сантисима Тринидад (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику